Jammes Rogers o Jim Rogers o Jimmy Rogers o similar, puede hacer referencia a:

Personas 
 Jim Rogers, también conocido como James B. Rogers, Jr. o James Beeland Roger (1942-), inversor estadounidense y comentarista financiero.
 Jimmy Rogers (1924-1997), guitarrista y cantante de blues estadounidense.
 Jim Rogers (político)

Otras grafías similares del apellido 
 Jim Rodgers (?-), político de Irlanda del Norte perteneciente al Partido Unionista del Ulster, y que en la actualidad es alcalde de Belfast.
 Jimmie Rodgers (1897-1933), cantautor y guitarrista estadounidense de música country y country blues.
 Jimmy Rodgers (1922-), exentrenador de baloncesto estadounidense.